La Seconda Divisione 1931-1932 fu il torneo regionale superiore di quell’edizione del campionato italiano di calcio.

Il campionato era strutturato in gironi regionali gestiti dai Direttori Regionali che fornivano al Direttorio Divisioni Superiori (D.D.S.) le finaliste che si sarebbero affrontate in gironi di qualificazione per l'ammissione alla Prima Divisione locale.

Di solito non erano previste retrocessioni in categoria inferiore (Terza Divisione), ma a deciderlo erano soltanto i Direttori Regionali riuniti in consiglio. Le ammissioni alle finali, invece, erano stabilite dal D.D.S. secondo del numero delle squadre partecipanti e del numero dei gironi assegnati per ogni Direttorio.

Campionati regionali

Piemonte
Direttorio Regionale Piemontese
Sede: Via Ponza, 4 - Torino - telefono 46-912.
Presidente: Cav. Avv. Edgardo Minoli.
Fiduciario C.I.T.A.: P.I. Giacomo Bertolio.
Membri: Mario D'Alessandro, Armando Dorato, Cav. Mario Sarasino.

Comitati U.L.I.C. dipendenti:

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Braidese ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Eporediese ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.

Calendario

Finale per l'assegnazione del titolo

 Il Torino riserve è Campione Piemontese di Seconda Divisione 1931-1932.

Lombardia
Direttorio Regionale Lombardo
Sede: Via Torino, 45 - Milano - telefono 89-923.
Presidente: Avv. Mario Beltrami
Segretario: Cav. Giuseppe Tornaghi
Fiduciario C.I.T.A.: Rino Lupini
Membri: Rag. Antonio Sianesi, Cav. Capomastro Riccardo Zoppini.

Comitati U.L.I.C. dipendenti: Abbiategrasso, Bergamo, Binasco, Brescia, Busto Arsizio, Como, Cremona, Gallarate, Lecco, Legnano, Lodi, Milano, Monza, Mortara, Pavia, Piacenza, Saronno, Seregno, Stradella, Treviglio, Varese e Voghera.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Rovellasca ha scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Orceana ha scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.
Girone monco per la mancata iscrizione della Pro Palazzolo.

Calendario

Liguria
Direttorio Regionale Ligure
Sede: Via Orefici 3 int. 9 - Genova - telefono 26898.
Presidente: Felice Barbarino
Fiduciario C.I.T.A.: Geom. Carlo Dani
Membri: Adriano Beneventi e Rag. Pietro Villa.

Comitati U.L.I.C. dipendenti:

Girone unico

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Qualificazione alle finali

Calendario

Veneto
Direttorio Regionale Veneto
Sede: Palazzo Labia - Campo San Geremia, 275 - Venezia - telefono 3553.
Presidente: Antonio Scalabrin
Segretario: Luigi Eugenio Barbon
Fiduciario C.I.T.A.: Albino Carraro
Delegato U.L.I.C.: Alberto Girelli
Membro: Prof. Giuseppe Guarini.

Girone unico

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Retrocesso in Terza Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Qualificazione alle finali

Il F.R.A.G.D. è campione veneto di Seconda Divisione e ammesso alle finali del D.D.S. per la promozione in Prima Divisione.

Calendario

Venezia Giulia
Direttorio Regionale Giuliano
Sede: Via Mazzini 30 (Pal.del Commercio) - Trieste.
Presidente: Piero Sponza
Segretario: Sr. Giuseppe Deferri
Membri: Gino Linda, Dott. Ferruccio Roberti e Rag. Costante Pessato.

Comitati U.L.I.C. dipendenti: Fiume, Gorizia, Monfalcone, Pola, Pordenone, Trieste e Udine.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
 Ritirato durante il campionato e annullati tutti i risultati.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Udinese e Pro Gorizia hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Fiumana e Giovanni Grion hanno scontato 2 punti di penalizzazione in classifica per due rinunce.

Calendario

Venezia Tridentina
Direttorio Regionale Tridentino

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S. per la promozione in Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Emilia
Direttorio Regionale Emiliano
Sede: Via Saffi, 121 - Bologna - telefono 23-807.
Presidente: Dott. Luigi Pasquinelli
Segretario: Ing. Gino Canevazzi
Membri: Dott. Enrico Bassani, Marchese Pasquale Callani e Coriolano Ferrini.

Comitati U.L.I.C. dipendenti: Bologna, Cesena, Faenza, Ferrara, Fidenza, Forlì, Imola, Lugo di Romagna, Mantova, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Fase semifinale

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Toscana

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Successivamente ammesso in Prima Divisione 1932-1933 dal D.D.S.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Girone finale

Classifica finale 

Legenda:
      Campione regionale toscano 1931-1932.
      Ammesso alle finali del D.D.S..

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Marche

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..
      Ammessa in Prima Divisione per delibera del D.D.S.
 Esclusa dal campionato dopo la 16ª giornata.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Anconitana B e Falconarese hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.
Fermana esclusa dal campionato per inadempienze finanziarie: annullate tutte le gare.

Calendario

Umbria

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calendario

Lazio

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Abruzzi

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
      Successivamente Ammesso in Prima Divisione 1932-1933.
  Ritirato durante il campionato e annullati tutti i risultati.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Pro Italia e Vittorio Pomilio hanno scontato 3 punti di penalizzazione in classifica per tre rinunce.

Campania

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..
      Retrocesso in Terza Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Calendario

Puglia

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Lecce B e Acquavivese hanno scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Calendario

Sicilia

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle finali del D.D.S..
 Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.
Note:
Agrigento ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Tripolitania
Direttorio Tripolitano, Tripoli.

Seconda Divisione - girone unico

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione Tripolitano di Seconda Divisione 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Terza Divisione - girone unico

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Campione Tripolitano di Terza Divisione 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Cirenaica
Direttorio Cirenaico, Bengasi.

Il Direttorio Cirenaico organizzò la Coppa "S.E. (Sua Eccellenza) Leandro Arpinati" a cui presero parte 8 squadre disputando solo il girone di andata con la seguente classifica finale:

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Vince la Coppa S.E. Arpinati 1931-1932.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti e spareggi in caso di pari punti in zona promozione e retrocessione.

Campionato dei Fasci Giovanili di Combattimento Cirenaici 
 2ª Coorte Cirenaica, Bengasi
 2ª Legione Libica, Bengasi
La 2ª Legione Libica vinse il campionato dei Fasci Giovanili di Combattimento Cirenaici allo spareggio.

Finali
Anche queste finali organizzate dal DDS che avrebbero dovuto promuovere un club per girone furono poi invalidate offrendo l’ascesa a tutti.

Girone A

Classifica 

Risultati:

Verdetto:
Tutte e 3 alla pari. Le qualificazioni furono ripetute con spareggi in campo neutro:
29 giugno 1932 a Bra: Vado-Pinerolo 3-3.
3 luglio 1932 a Voghera: Acciaierie Falck-Vado 3-0.
10 luglio 1932 a Vercelli: Pinerolo-Acciaierie Falck 3-1.

Classifica 

Verdetto:
Pinerolo e Acciaierie Falck sono promosse in Prima Divisione 1932-33. Il Vado fu ammesso alla compilazione dei nuovi quadri.

Girone B
Risultati:

Classifica 

Verdetto:
Essendo tutte e 3 alla pari si va agli spareggi in campo neutro.

Spareggi in campo neutro:
29 giugno 1932 a Milano: Cantù-Casteggio 2-0 (a tavolino).
3 luglio 1932 a Piacenza: Soresinese-Casteggio 4-2.
L'ultima gara (Cantù-Soresinese 10 luglio 1932 a Milano) non è stata disputata perché ininfluente (solo 2 promosse).

Classifica 

Verdetto:
Soresinese e Cantù sono promosse in Prima Divisione 1932-33.
Il Casteggio fu ammesso alla Prima Divisione alla compilazione degli organici 1932-33.

Girone C
Partecipanti:
 G.S.D. F.R.A.G.D., Castelmassa
 A.C. Pordenone, Pordenone
 A.S. Trento, Trento

La F.R.A.G.D. rinunciò alle finali a girone già definito.
Il D.D.S. decise perciò di non far disputare le finali facendo promuovere in Prima Divisione le altre due squadre: Trento e Pordenone.
La F.R.A.G.D. di Castelmassa fu ammessa alla Prima Divisione alla compilazione degli organici 1932-33.

Girone D
Partecipanti:
 S.S. Angelo Belloni, Massa
 S.S. Delle Signe, Signa
 A.C. Molinella, Molinella
 S.Pol. Portuense, Portomaggiore

Molinella e Portuense rinunciarono alle finali a girone già definito.
Il D.D.S. decise perciò di non far disputare le finali dovendo promuovere in Prima Divisione le altre due squadre.
Molinella e Portuense furono ammesse alla Prima Divisione alla compilazione degli organici 1932-33.

Girone E
Partecipanti:
 S.S. Abruzzo, Pescara
 S.P. Alma Juventus, Fano
 U.S. Civitavecchiese, Civitavecchia
 U.S. Orvietana, Orvieto

Alma Juventus Fano e Orvietana rinunciarono alle finali a girone già definito.
Il D.D.S. decise perciò di non far disputare le finali dovendo promuovere in Prima Divisione le altre due squadre.
L'Alma Juventus Fano fu ammessa alla Prima Divisione alla compilazione degli organici 1932-33.
Civitavecchiese promossa in Prima Divisione.

Girone F
Partecipanti:
 G.S. Cantieri Tosi, Taranto
 Juventus S.C., Trapani
 U.S. Torrese, Torre del Greco

La Juventus di Trapani rinunciò alle finali a girone già definito.
Il D.D.S. decise perciò di non far disputare le finali dovendo promuovere in Prima Divisione le altre due squadre.
La Torrese principalmente per cause economiche è costretta a rinunciare alla promozione, reiscrivendosi in Seconda Divisione nella stagione 1932-33
La Juventus di Trapani fu ammessa alla Prima Divisione alla compilazione degli organici 1932-33.

Note

Bibliografia

Giornali
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e le Biblioteche Universitarie di Pavia, Modena e Padova più la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta del Mezzogiorno, stagione 1931-1932.
 La Provincia di Bolzano, stagione 1931-1932 dal sito della Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta di Bolzano.
 Gazzetta di Venezia, stagione 1931-1932 dal sito della Biblioteca nazionale centrale di Roma.
 Il Solco Fascista, stagione 1931-1932, consultabile online.
 La Voce di Mantova, stagione 1931-1932, consultabile online.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1931-1932, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, presso MediaTeca Santa Teresa, Milano - via Moscova 28,
 Biblioteca comunale centrale di Milano, Palazzo Sormani,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1932